Geografia
 Monte Everest — ponto mais alto do planeta, situado na cordilheira do Himalaia
 Everest (Kansas) — cidade dos Estados Unidos, situada no estado de Kansas

 Esportes
 Club Deportivo Everest — clube de futebol da cidade de Guayaquil

Outros
 Everest (empresa) — empresa de purificadores de água no Rio de Janeiro
 Evereste (filme) — filme anglo-americano de 2015 realizado por Baltasar Kormákur

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos